południowa obwodnica Poznania
 tranzytowa obwodnica Poznania (północna)
 wschodnia obwodnica Poznania
 zachodnia obwodnica Poznania

Zobacz też: kolej obwodowa w Poznaniu